O Instituto Cristão de Pesquisas (ICP) surgiu no Brasil em 1983.

O "Instituto Cristão de Pesquisas" foi uma segunda Razão Social adotada em 1984, do Instituto de Pesquisas Cristãs (IPC), fundado no ano de 1983, trazido ao Brasil com autorização do Rev. Dr. Walter Martin, fundador do Christian Research Institute (Estados Unidos), pelo Pastor Ginéton Alencar.

Para sua organização foi eleita sua primeira diretoria composta pelos seguintes membros: 

Presidente: Dr. Aristóteles Alencar, médico e membro da Igreja Assembléia de Deus do Bom Retiro. 

Vice-Presidente: Boáz de Mello, na época, obreiro da Igreja "O Brasil para Cristo", fundada por seu pai, o conhecido Missionário Manoel de Mello.

Secretários:

Pr. Ginéton Alencar, Membro da Igreja Assembléia de Deus e Missionário brasileiro nos EUA.

Pr. Dr. Natanael Rinaldi, Apologista especializado em Seitas, Advogado e Pastor da Igreja Assembléia de Deus de Santos, SP.

Rev. Caleb Castellani, Bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente, Apologista especializado em Seitas, Pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.

Como frutos do trabalho deste instituto pode-se citar:

Em sua primeira fase
 Organização de Congressos Evangélicos para Pastores e Lideres tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, com participação de preletores Nacionais e Internacionais, como por exemplo Pastor fundador da Comunidade da Graça em São Paulo, Pr. Dr. Russel Shedd, Teólogo Batista. (anualmente de 1983 a 1987)
 Criação do Programa de Rádio Defesa da Fé, produzido pelo Rev. Caleb Castellani com apresentação do Pr. Natanael Rinaldi. Programa diário em diversas emissoras do Brasil (de 1985 a 1989)
 Criação do Projeto Evangelístico "Litoral para Jesus" iniciado em 1985 em Praia Grande, SP.
 Treinamento de Evangelistas para Evangelização Pessoal. (Entre os anos 1985 a 1988)

Na segunda fase, sob a Direção do Pr. Antônio Fonseca
 A revista Defesa da Fé, lançada em 1996;
 A Bíblia Apologética, lançada em 2000;
 A Série Apologética, sobre diversas religiões e seitas;
 O Curso de Apologética à distância, que já formou cerca de 2.000 alunos.
 O Curso de Teologia a Distância, que conta com cerca de 20.000 alunos.
 Programa Defesa da Fé na Rede do Bem.

Ligações externas
 ICP

Organizações paraeclesiásticas cristãs